Андре́евка — многозначный термин.

Реки в России
 Андреевка (приток Сюзьвы) — в Пермском крае.
 Андреевка (приток Устьи) — в Архангельской области, приток реки Устья.
 Андреевка (приток Шани) — в Калужской области.
 Андреевка — на острове Кунашир.
 Андреевка (приток Казанки) — в Свердловской области.
 Андреевка (река, впадает в Японское море) — в Приморском крае

Реки в Украине
 Андреевка (приток Верпча) — в Черниговской области.

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия.
 Андреевка — старое название населённого пункта Апра Сухумского района.

Азербайджан 
 Андреевка — до 1992 года название села Гаразанджир Джалильабадского района.

Белоруссия 
 Андреевка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Андреевка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Андреевка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Андреевка — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Андреевка — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Казахстан 
 Андреевка — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Андреевка — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.
 Андреевка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Андреевка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Андреевка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Андреевка — прежнее, до 2009 года, название села Кызылжар Мартукского района Актюбинской области.
 Андреевка — прежнее, до 1992 года, название села Кабанбай Алакольского района Алматинской области, прежнего центра Андреевского района (Талды-Курганской и Алма-Атинской области) в 1928—92 годах.
 Андреевка — прежнее, до 1992 года, название села Жанатилеу Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.
 Андреевка — прежнее название села Алатау Жуалынского района Жамбылской области.
 Андреевка — прежнее название села Ашира Буркитбаева Сарысуского района Жамбылской области.
 Андреевка — прежнее, до 1993 года, название села Болтирик Шуского район Жамбылской области.

Молдавия 
 Андреевка — село в Оргеевском районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Андреевка — село в Рыбницком районе.

Россия

Алтайский край 
 Андреевка — село в городском округе Славгород.
 Андреевка — посёлок в Шипуновском районе.

Амурская область 
 Андреевка — село в Ивановском районе.

Башкортостан 
 Андреевка — деревня в Архангельском районе.
 Андреевка — деревня в Аургазинском районе.
 Андреевка — деревня в Бирском районе.
 Андреевка — деревня в Благовещенском районе.
 Андреевка — деревня в Илишевском районе.
 Андреевка — деревня в Кугарчинском районе.
 Андреевка — деревня в Мишкинском районе.
 Андреевка — деревня в Миякинском районе.
 Андреевка — деревня в Первомайском сельсовете Янаульского района.
 Андреевка — деревня в Ямадинском сельсовете Янаульского района.

Белгородская область 
 Андреевка — село в Прелестненском сельском поселении Прохоровского района.
 Андреевка — село в Холоднянском сельском поселении Прохоровского района.
 Андреевка — село в Чернянском районе.
 Андреевка — упразднённый хутор в Шебекинском районе.

Брянская область 
 Андреевка — деревня в Гордеевском районе.
 Андреевка — деревня в Навлинском районе.
 Андреевка — деревня в Суражском районе.

Владимирская область 
 Андреевка — деревня в Ковровском районе.
 Андреевка — деревня в Селивановском районе.

Волгоградская область 
 Андреевка — село в Жирновском районе.

Воронежская область 
 Андреевка — село в Нижнедевицком районе.
 Андреевка — посёлок в Новоусманском районе.
 Андреевка — село в Подгоренском районе.

Дагестан 
 Андреевка — деревня в Дербентском районе.

Ивановская область 
 Андреевка — деревня в Лежневском районе.

Иркутская область 
 Андреевка — деревня в Тулунском районе.

Калужская область 
 Андреевка — деревня в Дзержинском районе.

Кемеровская область 
 Андреевка — село в Кемеровском районе.

Костромская область 
 Андреевка — деревня в Кадыйском районе.
 Андреевка — деревня в Судиславском районе.

Курская область 
 Андреевка — деревня в Горшеченском районе.
 Андреевка — деревня в Касторенском районе.
 Андреевка — хутор в Медвенском районе.
 Андреевка — деревня в Фатежском районе.

Липецкая область 
 Андреевка — деревня в Добринском районе.
 Андреевка — деревня в Лебедянском районе.

Марий Эл 
 Андреевка — деревня в Советском районе.

Мордовия 
 Андреевка — село в Ардатовском районе.
 Андреевка — село в Атяшевском районе.
 Андреевка — село в Большеигнатовском районе.
 Андреевка — деревня в Ковылкинском районе.
 Андреевка — деревня в Андреевском сельском поселении Темниковского района
 Андреевка — деревня в Жегаловском сельском поселении Темниковского района.

Московская область 
 Андреевка — деревня в Коломенском районе.
 Андреевка — посёлок городского типа в Солнечногорском районе.

Нижегородская область 
 Андреевка — деревня в Богородском районе.
 Андреевка — посёлок в Гагинском районе.
 Андреевка — деревня в Пильнинском районе.
 Андреевка — село в Сергачском районе.
 Андреевка — деревня в Сокольском районе.
 Андреевка — деревня в Сосновском районе.

Новосибирская область 
 Андреевка — село в Баганском районе.
 Андреевка — деревня в Куйбышевском районе.
 Андреевка — деревня в Купинском районе, упразднена в 1979 году.

Омская область 
 Андреевка — деревня в Любинском районе.
 Андреевка — деревня в Оконешниковском районе.
 Андреевка — село в Омском районе.
 Андреевка — село в Саргатском районе.
 Андреевка — деревня в Седельниковском районе.
 Андреевка — деревня в Таврическом районе.

Оренбургская область 
 Андреевка — село в Абдулинском районе.
 Андреевка — село в Адамовском районе.
 Андреевка — село в Акбулакском районе.
 Андреевка — село в Беляевском районе.
 Андреевка — посёлок в Грачёвском районе.
 Андреевка — село в Курманаевском районе.
 Андреевка — село в Сакмарском районе.
 Андреевка — село в Саракташском районе.
 Андреевка — деревня в Рычковском сельсовете Северного района.
 Андреевка — деревня в Аксёнкинском сельсовете Северного района.

Орловская область 
 Андреевка — деревня в Карловском сельском поселении Колпнянского района.
 Андреевка — деревня в Краснянском сельском поселении Колпнянского района.
 Андреевка — деревня в Кромском районе.

Пензенская область 
 Андреевка — деревня в Земетчинском районе.
 Андреевка — село в Каменском районе.
 Андреевка — село в Пензенском районе.
 Андреевка — деревня в Пачелмском районе.

Пермский край 
 Андреевка — деревня в Кунгурском районе.
 Андреевка — деревня в Ординском районе.
 Андреевка — село в Оханском районе.

Приморский край 
 Андреевка — село в Хасанском районе.
 Андреевка — село в Яковлевском районе.

Рязанская область 
 Андреевка — посёлок в Милославском районе.
 Андреевка — деревня в Пителинском районе.
 Андреевка — деревня в Сараевском районе.

Самарская область 
 Андреевка — село в Богатовском районе.
 Андреевка — деревня в Кошкинском районе.

Саратовская область 
 Андреевка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Аркадакском районе.
 Андреевка — деревня в Аткарском районе.
 Андреевка — село в Балаковском районе.
 Андреевка — деревня в Балтайском районе.
 Андреевка — село в Воскресенском районе.
 Андреевка — село в Андреевском сельском поселении Екатериновского района.
 Андреевка — деревня в Галаховском сельском поселении Екатериновского района.
 Андреевка — село в Марксовском районе.
 Андреевка — село в Турковском районе.
 Андреевка — до 1920 года название села Красное Знамя Аркадакского района.

Свердловская область 
 Андреевка — деревня в Сысертском городском округе.

Смоленская область 
 Андреевка — деревня в Гагаринском районе.
 Андреевка — деревня в Жарынском сельском поселении Рославльского района.
 Андреевка — деревня в Рославльском сельском поселении Рославльского района.
 Андреевка — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тамбовская область 
 Андреевка — деревня в Мичуринском районе.
 Андреевка — деревня в Мучкапском районе.
 Андреевка — деревня в Никифоровском районе.
 Андреевка — деревня в Гавриловском сельсовете Ржаксинского района.
 Андреевка — деревня в Золотовском сельсовете Ржаксинского района.
 Андреевка — деревня в Сампурском районе.
 Андреевка — село в Сосновском районе.
 Андреевка — деревня в Староюрьевском районе.
 Андреевка — деревня в Тамбовском районе, Авдеевский сельсовет.
 Андреевка — деревня в Тамбовском районе, Большелиповицкий сельсовет.
 Андреевка — деревня в Токарёвском районе.

Татарстан 
 Андреевка — деревня в Алексеевском районе.
 Андреевка — село в Бугульминском районе.
 Андреевка — деревня в Новошешминском районе.
 Андреевка — село в Нурлатском районе.
 Андреевка — деревня в Черемшанском районе.

Томская область 
 Андреевка — село в Чаинском районе.

Тульская область 
 Андреевка — деревня в Алексинском районе.
 Андреевка — деревня в Венёвском районе.
 Андреевка — деревня в Дубенском районе.
 Андреевка — деревня в Ефремовском районе.
 Андреевка — деревня в Кимовском районе.
 Андреевка — село в Куркинском районе.
 Андреевка — деревня в Суворовском районе.
 Андреевка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Ульяновская область 
 Андреевка — село в Николаевском районе.
 Андреевка — деревня в Тереньгульском районе.
 Андреевка — село в Чердаклинском районе.

Челябинская область 
 Андреевка — деревня в Увельском районе.

Чувашия 
 Андреевка — деревня в Ибресинском районе.
 Андреевка — деревня в Шемуршинском районе.

Ярославская область 
 Андреевка — деревня в Угличском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Андреевка — упразднённое село в Первомайском районе.
 Андреевка — упразднённое село в Ленинском районе.
 Андреевка — упразднённое село в Раздольненском районе.
 Андреевка — название села Желябовка в Нижнегорском районе до 1925 года.

Севастополь 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Андреевка — село в Нахимовском районе города.

Украина

Винницкая область 
 Андреевка — село в Шаргородском районе.

Днепропетровская область 
 Андреевка — село в Верхнеднепровском районе.
 Андреевка — село в Криничанском районе.
 Андреевка — село в Новомосковском районе.
 Андреевка — село в Покровском районе.
 Андреевка — село в Варваровском сельском совете Синельниковского района.
 Андреевка — село в Миролюбовском сельском совете Синельниковского района.
 Андреевка — село в Софиевском районе.
 Андреевка — село в Царичанском районе.
 Андреевка — село в Широковском районе.

Донецкая область 
 Андреевка — село в Бахмутском районе.
 Андреевка — село в Великоновосёлковском районе.
 Андреевка — село в Волновахском районе.
 Андреевка — посёлок городского типа в Волновахском районе. До декабря 2014 года входил в Тельмановский район.
 Андреевка — посёлок городского типа в Славянском районе.
 Андреевка — село в Славянском районе.
 Андреевка — посёлок городского типа в Снежнянском городском совете.
 Андреевка — село в Александровском сельском совете Старобешевского района.
 Андреевка — село в Новозаревском сельском совете Старобешевского района.
 Андреевка — до 1964 года название села Искра в Великоновосёлковском районе.

Житомирская область 
 Андреевка — село в Олевском районе.
 Андреевка — село в Пулинском районе.
 Андреевка — село в Черняховском районе.
 Андреевка — до 1965 г. название села Солнечное в Житомирском районе.

Закарпатская область 
 Андреевка — село в Ужгородском районе.

Запорожская область 
 Андреевка — село в Акимовском районе.
 Андреевка — посёлок городского типа в Бердянском районе.
 Андреевка — село в Вольнянском районе.

Киевская область 
 Андреевка — село в Бориспольском районе.
 Андреевка — село в Вышгородском районе.
 Андреевка — село в Иванковском районе, ликвидировано в 1999 году.
 Андреевка — село в Макаровском районе.
 Андреевка — село в Мироновском районе.
 Андреевка — село в Сквирском районе.

Кировоградская область 
 Андреевка — село в Александрийском районе.
 Андреевка — село в Добровеличковском районе.
 Андреевка — село в Маловисковском районе.
 Андреевка — село в Новомиргородском районе.

Луганская область 
 Андреевка — село в Краснодонском районе.
 Андреевка — село в Рудовском сельсовете Сватовского района.
 Андреевка — село в Стельмаховском сельсовете Сватовского района.

Львовская область 
 Андреевка — село в Золочевском районе.
 Андреевка — село в Червоноградском районе.

Николаевская область 
 Андреевка — посёлок в Баштанском районе.
 Андреевка — село в Березанском районе.
 Андреевка — село в Казанковском районе.
 Андреевка — село в Николаевском районе.

Одесская область 
 Андреевка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Андреевка — село в Подольском районе.

Полтавская область 
 Андреевка — село в Диканьском районе.
 Андреевка — село в Машевском районе.
 Андреевка — село в Миргородском районе.
 Андреевка — село в Новосанжарском районе.
 Андреевка — село в Полтавском районе.
 Андреевка — село в Решетиловском районе.
 Андреевка — село в Хорольском районе.

Сумская область 
 Андреевка — село в Роменском районе.
 Андреевка — село в Сумском районе.

Харьковская область 
 Андреевка — посёлок городского типа в Балаклейском районе.
 Андреевка — село в Близнюковском районе.
 Андреевка — село в Боровском районе.
 Андреевка — село в Великобурлукском районе.
 Андреевка — до 1928 года название села Графское Волчанского района.
 Андреевка — село в Золочевском районе.
 Андреевка — село в Изюмском районе.
 Андреевка — село в Кегичёвском районе.
 Андреевка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область 
 Андреевка — село в Великоалександровском районе.
 Андреевка — село в Скадовском районе.
 Андреевка — село в Чаплинском районе.

Хмельницкая область 
 Андреевка — село в Городокском районе.
 Андреевка — село в Чемеровецком районе.
 Андреевка — село в Ярмолинецком районе.

Черниговская область 
 Андреевка — село в Городнянском районе.
 Андреевка — село в Ичнянском районе.
 Андреевка — село в Новгород-Северском районе, ликвидировано в 2007 году.
 Андреевка — село в Носовском районе.
 Андреевка — село в Черниговском районе.

Другое 
 Городское поселение Андреевка — городское поселение в Солнечногорском районе Московской области.
 Андреевка — улица в районе Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы.
 Андреевка — каменный метеорит-хондрит; упал 7 августа 1969 года около села Андреевка Славянского района Донецкой области.

См. также 
 Андреевка 1-я
 1-я Андреевка
 2-я Андреевка